Petawawa (Ontario) – centro abitato del Canada, in Ontario
 Petawawa (fiume) – fiume del Canada, in Ontario